Eunápolis Esporte Clube é uma agremiação esportiva da cidade de Eunápolis, no estado da Bahia, fundada a 7 de julho de 1982. Suas cores são preto e branco.

História 
Disputou pela primeira vez o Campeonato Baiano da Segunda Divisão em 1990 sem obter sucesso, retornou aos campos em 1994 quando conquistou o vice-campeonato perdendo a final para o Conquista Futebol Clube, mesmo assim conseguiu o acesso para a 1ª Divisão, à qual disputou até 1998 quando foi rebaixado. Deste então o clube nunca mais retornou ao profissionalismo apesar de fracassadas tentativas de inscrever o clube nos anos de 2002, 2003, 2007, 2009 e 2010.

Títulos

Estaduais
Vice-Campeonato Baiano 2ª Divisão: 1994;

Clubes de futebol da Bahia
Clubes de futebol fundados em 1982
Eunápolis
Fundações na Bahia em 1982